Професіональна футбольна група А 1972–73 — 49-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Берое взяв участь у Кубку володарів кубків 1973—1974 як фіналіст Кубка Болгарії 1972—1973.
2. Наприкінці сезону клуби Дунав та Чорноморець були виключені з групи А через договірні матчі.
3. Післ закінчення сезону клуб Перник змінив назву на Міньор.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1972–1973
Болгарія
Болгарія
1972 у болгарському спорті
1973 у болгарському спорті